L'administration territoriale de la Chine correspond aux divisions politiques de la république populaire de Chine.

L'administration territoriale de la Chine peut également renvoyer à :
 l'histoire de l'administration territoriale de la Chine :
 l’histoire de l'administration territoriale de la Chine avant 1912,
 l’histoire de l'administration territoriale de la Chine de 1912 à 1949,
 l’histoire de l'administration territoriale de la Chine depuis 1949 ;
 l’administration territoriale des régions administratives spéciales de la Chine :
 les districts de Hong Kong,
 les districts de Macao ;
 l’administration territoriale de la république de Chine.

Subdivision en Chine